Le patronyme néerlandais  ou  renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Variantes:
 Dijk, , Van den Dijk, Van Dijke
 , Van den Dyk, Van Dyke
 Van Dyc
 Dijck, Dijks, Dijcks
 , Van Dijcke, Van den Dijck, Van den Dijcke
 , Van Dycke, Van den Dyck, Van den Dycke
 , Dycke, den Dyck, den Dycke
 Deyck, Van Deyck, Van den Deyck, Van Deijck
 Van Dicke
 Wanduicq
 Tendyck

Patronyme 

 Barry Van Dyke (1951-), un acteur américain (fils de Dick Van Dyke) ;
 Dick Van Dyke (1925-), un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 The Dick Van Dyke Show est une série télévisée américaine créée par Carl Reiner et diffusée d' à  sur le réseau CBS ;
 Earl Van Dyke (1930-1992), un musicien et chef d'orchestre américain de musique soul ;
 Henry van Dyke (1852-1933), un écrivain américain qui a aussi été ambassadeur aux Pays-Bas ;
 Jerry Van Dyke (1931-2018), un acteur américain (frère de Dick Van Dyke) ;
 Joost van Dyke (ou Dyk), un corsaire hollandais qui a donné son nom à l'île Jost Van Dyke ;
 Ria van Dyke (1989-), une top modèle néo-zélandaise ;
 Shane Van Dyke (1979-), un acteur, scénariste et réalisateur américain, connu pour interpréter le  Alex Smith dans la série télévisée Diagnostic : Meurtre sur la chaîne américaine CBS (fils de Barry Van Dyke) ;
 Van Dyke Brooke (1859-1921), un réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Van Dyke Parks (1941-), un compositeur, arrangeur, producteur, musicien, et chanteur américain.
 Willard Van Dyke (1906-1986), un photographe et cinéaste américain.

Sciences et techniques 
 Procédé Van Dyke, un procédé photographique ancien. Il doit son nom à la similarité avec la peinture brun Van Dyck. C'est une version simplifiée du callitype.
 la barbe Van Dyke tire son nom du peintre flamand Antoine van Dyck. Cette barbe se compose d'une moustache et d'une barbiche assez large (~ ) allant de la lèvre inférieure au menton ; les deux n'étant pas reliées.

Toponyme 
 Jost Van Dyke est une île de l'archipel des îles Vierges britanniques. Son nom vient d'un corsaire hollandais, Joost van Dyk (ou Dyke).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand